<iędzynarodowy Arabski Turniej Towarzyski w Szwajcarii 2005 - turniej towarzyski drużyn arabskich w Szwajcarii rozegrano w 2005 roku. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje narodowe: Egiptu, Kataru, Kuwejtu i ZEA.

Mecze

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem piłkarskiego turnieju dla drużyn arabskich została reprezentacja Egiptu.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Szwajcarii
2005 w piłce nożnej
2005 w Szwajcarii
Sport w Genewie